Stora Nygatan är ett gatunamn som finns i en rad städer, bland annat:

Slottsgatan, Malmö
Slottsgatan, Norrköping
Slottsgatan, Åbo
Slottsgatan, Örebro